Кубок Мальты 2007 () — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил в Портомасо (Мальта) с 28 января по 4 февраля 2007 года. Победителем турнира стал Шон Мёрфи, обыгравший в финале Райна Дэя со счётом 9:4.

Сенчури-брейки 

Высший брейк турнира сделал Марк Аллен — 138 очков. Всего в основной стадии турнира было сделано 37 сенчури-брейков. В их числе — сотенная серия в 127 от Стивена Хендри, которая стала 700-й в его карьере.

Результаты

Уайлд-кард раунд

Основной турнир

Финал

Ссылки 

 Результаты на snooker.org 
 Отчёт о турнире на Global Snooker Centre (копия Web Archive) 

Кубок Мальты
2007 год в снукере